President’s Cup – Western Hockey League
 President’s Cup – Quebec Major Junior Hockey League
 President’s Cup – Superpuchar Irlandii w piłce nożnej